ARA Libertad kan verwijzen naar een van de volgende Argentijnse marineschepen:

 ARA Libertad (1827) - brigantijn
 ARA Libertad (1841) - schoener
 ARA Libertad (1845) - schoner
 ARA Libertad (1853) - walvis-vangschip
 ARA Libertad (1861) - stoomschip
 ARA Libertad (1865) - stoomschip
 ARA Libertad (1892) - kustslagschip
 ARA Libertad (1955) - hulpkruiser
 ARA Libertad (1963) - schoolschip